Acanthohaustorius är ett släkte av kräftdjur. Acanthohaustorius ingår i familjen Haustoriidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Märlkräftor
Acanthohaustorius